Делегативная демократия:
 Делегативная демократия — полиархия, в которой исполнительная власть на практике не ограничена другими институтами
 Делегативная демократия, или жидкая демократия — форма демократического контроля, в которой электорат наделяет правом выбора делегатов, а не представителей